YM, Ym eller ym kan syfta på:

 YM2149 – Yamahas licenstillverkade version av ett trerösters ljudchip designat av General Instrument, se AY-3-8910
 Yoktometer – en kvadriljondels meter med SI-symbolen "ym"
 Yottameter– ett längdmått motsvarande 1024 mete med SI-symbolen "Ym"